NGC 6413 — четверная звезда в созвездии Змееносец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6413
Змееносец (созвездие)
Четверные звёзды